490 steht für:
 das Jahr 490
 Chevrolet 490, US-amerikanisches Automobil
 DB-Baureihe 490, deutscher Elektrotriebwagentyp
 U 490, deutsches U-Boot

Siehe auch: